Михалево — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Казаковского сельсовета.

География 
Расположено в 2 км юго-юго-восточнее от районного центра — Вачи.

История 
В прошлом — деревня Михалево Казаковского прихода Муромского уезда Владимирской губернии.

В окладных книгах за 1676 год в сведениях о составе Казаковского прихода сказано, что в деревне Михалеве 4 двора крестьянских. В 1897 году в Михалево был 41 двор.

В 1840-х годах Михалево входило в состав владений князя Сергея Григорьевича Голицына.

Население

Инфраструктура 
В Михалево есть стационарная телефонная связь, в нём также установлен «красный» таксофон с номером (83173) 78-114.

Примечания 

Населённые пункты Вачского района